Miejscowości we Francji:
 Lisle (Dordogne) – miasto w regionie Akwitania
 Lisle (Loir-et-Cher) – miasto w regionie Centre

Miejscowości w USA:
 Lisle – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Lisle – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Lisle – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
Gminy w USA:
 Lisle (ang. Lisle Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Lisle (ang. Lisle Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome